Fra Mørke til Lys kan henvise til:

 Fra Mørke til Lys (film fra 1914) - stumfilm fra 1914 instrueret af Hjalmar Davidsen
 Fra Mørke til Lys (film fra 1928) - film instrueret af H.F. Rimmen.